Brahim Abdelkader Díaz (ur. 3 sierpnia 1999 w Maladze) – hiszpański piłkarz marokańskiego pochodzenia występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie A.C. Milan oraz w reprezentacji Hiszpanii. Wychowanek Málagi, w trakcie swojej kariery grał także w takich zespołach, jak Manchester City oraz Real Madryt.

Statystyki kariery 
 (aktualne na 14 lutego 2023)

Sukcesy

Manchester City 
 Mistrzostwo Anglii: 2017/2018
 Tarcza Wspólnoty: 2018

Real Madryt 
 Mistrzostwo Hiszpanii: 2019/2020
 Superpuchar Hiszpanii: 2019/2020

A.C. Milan 
 Mistrzostwo Włoch: 2021/2022

Reprezentacyjne 
 Wicemistrzostwo Europy do lat 17: 2016

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Hiszpanii w piłce nożnej
Hiszpanie pochodzenia marokańskiego
Piłkarze Manchesteru City
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze A.C. Milan
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2021
Ludzie urodzeni w Maladze
Urodzeni w 1999